Philovenator est un genre éteint de dinosaures théropodes de la famille des Troodontidae. 

Un spécimen de l'unique espèce de ce genre, Philovenator curriei, a été découvert en Chine dans la région autonome de Mongolie-Intérieure, dans la formation de Wulansuhai d'âge campanien (Crétacé supérieur) et datée d'environ 75 à  d'années.

Classification 
Philovenator est classé parmi les troodondités, proche d'autres membres du Crétacé supérieur de cette famille, tels que les genres Saurornithoides et Zanabazar de Mongolie, Linhevenator de Mongolie-Intérieure,  et « Troodon » d'Amérique du Nord. 

En 2014, l'analyse phylogénétique par Tsuihiji et ses collègues positionne Philovenator en groupe frère de Linhevenator, un troondontidé découvert également en Mongolie-Intérieure. Cette analyse est confirmée par celle conduite par Aaron van der Reest et Phil Currie en 2017 :

 probablement Stenonychosaurus.

Références

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures

Références taxinomiques 
 

Troodontidae
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Asie
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2012